Als Pacher-Altar bezeichnet man folgende von Michael Pacher geschaffene Altäre:

 Pacher-Altar (Gries) in der Alten Pfarrkirche Gries in Bozen
 Pacher-Altar (St. Wolfgang) in der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Wolfgang im Salzkammergut